Купата на европейските шампиони 1982/83 е 28-о издание на турнира. 33 клубни отбора участват в него, в това число 32 национални шампиона от предходния сезон и Астън Вила като носител на трофея.

Участниците играят в чист турнирен формат със срещи на разменено гостуване (изключение: финалът) за короната на европейския клубен футбол. При равенство след двете срещи се гледа правилото за гол на чужд терен. Ако и там има равенство, при втората среща се изиграват и продължения и евентуално като краен изход се достига до изпълнение на дузпи.

Финалът се играе на 25 май 1983 г. на стадион Спиридон Луис в Атина пред 74.000 зрители.

Предварителен кръг 
Първата среща се играе на 25 август, реваншът е на 1 септември 1982 г.

1. Кръг 

Първите срещи се състоят на 15 септември, а реваншите са на 29 септември 1982 г.

2. Кръг 
Първите срещи се състоят на 20 октомври, а реваншите са на 3 ноември 1982 г.

1 17 Нентори Тирана отказва да отиде в Съветския съюз поради политически причини. Ето защо Динамо Киев продължава в четвъртфинала без да изиграе своя мач.

Четвъртфинал 
Първите срещи се състоят на 2 март, а реваншите са на 16 март 1983 г.

2 Първата среща се играе в Тбилиси.

Полуфинал 
Първите срещи се състоят на 6 април, а реваншите са на 20 април 1983 г.

Финал

Вижте също 
 Купа на носителите на купи 1982/83
 Купа на УЕФА 1982/83

Външни препратки 
 Официална страница на УЕФА за КЕШ 1982/83
 Детайли на срещите за сезон 1982/83 в rsssf.com

Европейска шампионска лига